Грем, Греям, Грехем  ['greɪəm] — ім'я та прізвище шотландського походження, походить від місця Grantham у Лінкольнширі. Відтак також назва низки населених пунктів.

Персоналії 
 Ґрем (прізвище)
 Грем (ім'я)

Географічні об'єкти

Грем — гора (3184 м) у Південних Альпах

Грем — статистично обумовлена місцевість в штаті Алабама
 Грем — місто в штаті Джорджія
 Грем — невключена територія в штаті Індіана
 Грем — місто в штаті Міссурі
 Грем — місто в штаті Північна Кароліна
 Грехем — місто в штаті Техас
 Грем — статистично обумовлена місцевість у штаті Вашингтон
 Грем — тауншип в штаті Індіана
 Грем — тауншип в штаті Канзас
 Грем — тауншип в штаті Північна Дакота
 Грем — тауншип в штаті Міннесота
 Грем — тауншип в штаті Пенсільванія
 Грем (округ) — назва трьох округів у США
 Грем — гора (3269 м) в штаті Аризона, США

Див. також 
 3541 Грем — астероїд головного поясу